Педро I Португалски (Коимбра, 8. април 1320- Естремоз, 18. јануар 1367) је био краљ Португалије. Био је син Афонса IV и Беатрис од Кастиље.

Породично стабло 

Рођени 1320.
Умрли 1367.
Бургундска династија